En Pologne, Januszewice peut désigner :

 Januszewice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Januszewice, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Januszewice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.